Niehus ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Niehus (* 1945), deutscher Fechter
 Rolf Niehus (* 1966), deutscher Basketballspieler
 Walter Niehus (1902–1992), Schweizer Architekt